Le terme Nalepa correspond à :

Patronymes 
Alfred Nalepa (1856-1929), un zoologiste autrichien ;
 Tadeusz Nalepa (1943–2007), un musicien polonais
 Irena Nalepa (1951-), une biochimiste polonaise ;
 Maciej Nalepa (1978-), un footballeur polonais ;
 Michał Nalepa (1993-), un footballeur polonais ;
 Michał Nalepa (1995-), un footballeur polonais ;

Toponyme 
Nalepa (Łódź), une localité polonaise.